Fuel for the Fire – album dei Naked Eyes del 1984 
Fuel for the Fire – EP degli Impellitteri del 1997
Fuel for the Fire – album di Ari Koivunen del 2007